Miejscowości w USA:
 Rowan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rowan (ang. Rowan County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Rowan (ang. Rowan County) – w stanie Karolina Północna